Mosimann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Mosimann (* 1947), Schweizer Koch
 Hans-Jakob Mosimann (* 1956), Schweizer Richter und Hochschuldozent
 Jakob Mosimann (1880–1967), Schweizer Politiker (SP) und Gewerkschafter
 Martin Mosimann (* 1996), Schweizer Unihockeyspieler
 Quentin Mosimann (* 1988), Schweizer Musiker

Siehe auch:
 Marnie Mosiman